Saint Petersburg (SPB) – http://gov.spb.ru
 IATA kod lotniska (SPB)  Port lotniczy Charlotte Amalie – Saint Thomas (wyspa), Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 
 Shortest Path Bridging (SPB) – IEEE 802.1aq
 Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane (SPB)
 SPB – S.P. Balasubrahmanyam